Mr. Big steht für:

 Mr. Big (Ermittlungsmethode), eine Ermittlungsmethode der kanadischen Polizei
 Mr. Big, ein Song der britischen Rock-Band Free (Band) auf dem Album Fire and Water
 Mr. Big, amerikanische Comicfigur (ein kleines Männchen, das einen großen Schatten vor sich her trägt)
 Mr. Big, eine US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Mr. Big (Album), ein Album der Band Mr. Big
 Mr. Big (britische Band) (auch Mr Big), eine britische Pop-Rock-Band 
 Mr. Big, eine Figur aus der Fernsehserie Sex and the City